Kyle Lafferty, calciatore
R. A. Lafferty, scrittore
James Lafferty, attore
Mike Lafferty, sciatore alpino